Soyuqbulaq – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Soyuqbulaq – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Soyuqbulaq – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Soyuqbulaq – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Soyuqbulaq – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian